Лихай () — город в штате Юта (США). к югу от столицы штата Солт-Лейк-Сити. Административный центр округа Юта. В 2010 году в городе проживали  человек. Назван в честь Легия, персонажа Книги Мормона, основан в 1850 году.

По данным Бюро переписи населения США Лихай имеет площадь 69,1 квадратных километров.

Население 

По данным переписи 2010 года население Лихай составляло  человека (из них 50,2 % мужчин и 49,8 % женщин), в городе было  домашних хозяйств и  семей. Расовый состав: белые — 92,7 %, коренные американцы — 0,4 % афроамериканцы — 0,4 %, азиаты — 1,4 % и представители двух и более рас — 2,5 %. 6,4 % населения города — латиноамериканцы (4,2 % мексиканцев).

Население города по возрастному диапазону по данным переписи 2010 года распределилось следующим образом: 43,3 % — жители младше 18 лет, 2,8 % — между 18 и 21 годами, 49,3 % — от 21 до 65 лет и 4,6 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст населения — 24,9 года. На каждые 100 женщин в Лихай приходилось 100,7 мужчин, при этом на 100 совершеннолетних женщин приходилось уже 97,4 мужчин сопоставимого возраста.

Из  домашних хозяйств 88,7 % представляли собой семьи: 78,4 % совместно проживающих супружеских пар (54,9 % с детьми младше 18 лет); 7,1 % — женщины, проживающие без мужей и 3,2 % — мужчины, проживающие без жён. 11,3 % не имели семьи. В среднем домашнее хозяйство ведут 3,81 человека, а средний размер семьи — 4,08 человека. В одиночестве проживали 9,0 % населения, 2,9 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет).

Экономика 
В 2017 году из  человек старше 16 лет имели работу . При этом мужчины имели медианный доход в  долларов США в год против  долларов среднегодового дохода у женщин. В 2016 году медианный доход на семью оценивался в  $, на домашнее хозяйство — в  $. Доход на душу населения —  $ в год. 5,2 % от всего числа семей в Лихай и 5,8 % от всей численности населения находилось на момент переписи за чертой бедности.

Примечания

Ссылки 
 

Города Юты
Населённые пункты округа Юта